Antun Bauer (1856-1937) zágrábi érsek
Antun Bauer (1911-2000) horvát muzeológus